— залізнична станція у місті Тирасполь
 Тирасполь — місто у Молдові
 Тирасполь — колишній молдовський футбольний клуб
 Тирасполь — військове летовище біля Тирасполя